Синтезът (произлиза от гръцкото σύνθεσις със значение съединяване, свързване) е процес или метод на обединяване на два или повече отделни елемента или съставни части в едно цяло или в една съвкупност. Синтезът е противоположност на анализа (т.е. разделяне на цялото на съставните му части).
Синтез може да се отнася за:

В биологията:
 Биосинтез
 Фотосинтеза
 Протеосинтеза – синтез на белтъци
 Синтезирана теория за еволюцията
Във физиката:
 Термоядрен синтез
 Студен термоядрен синтез
 Управляем термоядрен синтез
 Синтез на звуци, картина, говор
 Синтезатор
В химията:
 Химичен синтез
 Синтетичен елемент
В лингвистиката:
 Синтетичен език
 Речеви синтез
 Логически синтез

Вижте също 
 Анализ